Dinsdale steht für:

 Dinsdale (Iowa), ein Ort im Grundy County (Iowa) im US-Bundesstaat Iowa

Dinsdale ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Dinsdale (1916–1982), kanadischer Politiker